Secka ist der Familienname folgender Personen:

 Aji Yam Secka, gambische Politikerin
 Eliman Secka, gambischer Politiker
 Jay Secka (* 1980), gambische Leichtathletin
 Mam Mbye Secka († 2006), gambischer Politiker
 Ndey Yassin Secka Sallah (* 1964), gambische Rundfunkmoderatorin und Politikerin
 Pap Cheyassin Secka (1942–2012), gambischer Jurist und Politiker